Niemcy:
 Neugraben – kanał
 Neugraben – rzeka, dopływ Wörnitz
 Neugraben-Fischbek – dzielnica Hamburga

Zobacz też:
 Neuer Graben